Michael Chapman (n. 1937) – produttore televisivo
 Mike Chapman – produttore discografico australiano
 Michael Chapman – fagottista britannico
 Michael Chapman – direttore della fotografia, regista, sceneggiatore ed attore statunitense
 Michael Chapman – musicista
 Michael Chapman – avvocato statunitense